Shaark je název nahrávacího studia, které se nachází v jihomoravském městě Bzenec. Ve studiu natočila své desky řada českých i zahraničních interpretů, jako například  kapely Overhype, Master, Krabathor, Shaark, Martyr, Hypnös, Bad Face, Root, Ravenoir, Tortharry, Narajama nebo písničkář Pepa Nos. O zvuk se starají producenti a zvukaři Petr Nejezchleba a Pavel Hlavica.

Odkazy

 Oficiální stránky

Nahrávací studia
Bzenec
Firmy v okrese Hodonín
Hudba v Jihomoravském kraji